Velika nagrada La Baule 1933 je bila triindvajseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 13. avgusta 1933 v francoskem mestu La Baule.

Rezultati

Dirka

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933